Ariel Francisco Rodríguez Araya – calciatore costaricano
 Francisco José Rodríguez Araya – calciatore svizzero
 Ricardo Iván Rodríguez Araya, noto come Ricardo Rodríguez – calciatore svizzero
 Roberto Rodríguez Araya – calciatore svizzero